La ABA 2 Liga 2017-2018 è stata la 1ª edizione della ABA 2 Liga, il secondo livello della Lega adriatica. La vittoria finale è stata ad appannaggio degli Slovenia|sloveni del  che hanno ottenuto il diritto a partecipare alla Lega adriatica 2018-2019.

Turno preliminare

Pre-qualificazione

Torneo di qualificazione

Squadre partecipanti

Regular season

Final four

Tabellone

Premi e riconoscimenti
ABA 2 Liga Finals MVP:  Marko Jošilo,

Note

Voci correlate 
 ABA Liga 2017-2018

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
ABA Liga